Okręty US Navy o nazwie USS „Seattle”

 Pierwszy USS „Seattle” (ACR-11) był krążownikiem typu Tennessee. Zwodowany w 1905 roku jako „Washington”; przemianowany na „Seattle” w 1916 roku; skreślony w 1946 roku.
 Drugi USS „Seattle” (AOE-3) był okrętem zaopatrzeniowym. Zwodowany w 1968 roku, skreślony w 2005 roku.

Seattle